«Зелёный фургон» — советский двухсерийный художественный телефильм по мотивам одноимённой повести А. В. Козачинского, снятый на Одесской киностудии в 1983 году по заказу Гостелерадио СССР.

Сюжет 
Действие фильма происходит в послереволюционной Одессе и её окрестностях. Сын профессора Володя Патрикеев, вчерашний гимназист, становится начальником одесского уездного отделения милиции и по приказу начальника оперативного отдела, вместе с отданным под его начало милиционером Грищенко, борется на селе с местными самогонщиками, конокрадами и спекулянтами. Мечтающий о карьере Шерлока Холмса бывший форвард гимназической футбольной команды пытается использовать его методы и приёмы. И впоследствии ему приходится бросить вызов самому Червеню — преступному авторитету, который держит в страхе весь город.

Съёмки 
 Съёмки фильма проходили с мая по сентябрь 1983 года в Одессе и в селе Севериновка Одесской области.
 Бытует версия, что только преждевременная смерть помешала Владимиру Высоцкому стать режиссёром фильма «Зелёный фургон», который должен был запускаться в производство на Одесской киностудии осенью 1980 года. Действительно, Высоцкий, участвовавший в радиоспектакле «Зелёный фургон», собирался дебютировать как кинорежиссёр с этим фильмом. Но уже в апреле он сообщил Игорю Шевцову, вместе с которым работал над сценарием, что намерен отказаться от планов, связанных с этой картиной: «Всё равно не разрешат снять то, что мы хотели».
 Первоначально предполагалось, что все песни в картине будет исполнять Валерий Леонтьев.
 Режиссёр Александр Павловский несколько месяцев отказывался снимать «Зелёный фургон», считая, что как бы он ни снял фильм, его всё равно будут сравнивать с тем, как бы сделал Высоцкий, однако вынужден был согласиться, так как после выхода его картины «Трест, который лопнул» был отстранён от работы над другой кинокартиной.
 На постоялом дворе Виктор Прокофьевич Шестаков читает Володе отрывки из поэмы Александра Блока «Двенадцать».
 На 44-й минуте в кадр попадает немецкая противотанковая пушка калибра 75 мм времён Великой Отечественной войны.
 Все песни и музыка для фильма были записаны в октябре 1983 года звукорежиссёром Леонидом Сорокиным в студии Полтавского радио. В этой картине впервые запел Дмитрий Харатьян.

Места съёмок 
 Первое прибытие в Одессу новоявленной группы следователей снималось в Книжном переулке возле библиотеки, библиотека выполняла роль кассы.
 Граница временных правительств проходила по ул. Гоголя возле скульптур Атлантов (в фильме 1959 года возле Нового рынка на ул. Садовой и Торговой).
 Герои слушают оперу «Евгений Онегин» в Одесском оперном театре.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Игорь Шевцов
 Режиссёр-постановщик — Александр Павловский
 Оператор-постановщик — Виктор Крутин
 Композитор — Максим Дунаевский
 Текст песен — Наум Олев, исполняет Дмитрий Харатьян
 Инструментальное сопровождение — ансамбль «Фестиваль», под управлением Максима Дунаевского (дирижёр — Дмитрий Атовмян)

Отличия от книги 
Несмотря на сходство сюжета с книгой в целом, присутствуют и некоторые заметные различия:

 В книге бандит Червень — бывший прапорщик, его внешность хорошо известна милиции, политических мотивов в его деятельности не прослеживается. В фильме это таинственный бандит, внешность которого розыскникам неизвестна, что помогает ему долго скрываться под чужой личиной. В итоге Червень оказывается бывшим адвокатом и идейным врагом советской власти, цель его разбойных деяний — скопить денег на эмиграцию: «Мне стало тесно с новой властью. Три года я думал, что она сама уберётся отсюда. Но, видимо, это надолго. Так что убираться отсюда придётся мне».
 В книге отсутствует эпизод с убийством водителя начоперота и оставленной на месте преступления визитной карточкой Червня. В фильме именно этот эпизод объясняет желание Володи поймать Червня, в книге лишь говорится, что Володя мечтал поймать Червня с того момента, как приехал в Севериновку (а откуда узнал о нём — не уточняется). 
 В книге при аресте банды Красавчик хочет застрелить Володю из обронённого Грищенко «манлихера», но в последний момент передумывает, отбрасывает винтовку и сдаётся. В фильме Красавчик спасает жизнь Володе иным образом, раскрывая ему личность Червня при захвате банды: «Александр Дмитриевич, а вы что здесь делаете?» — «Это Червень!»
 При аресте банды Червня Володя использует гранаты, которые он когда-то выменял и долго хранил. В книге они оказываются действующими и взрываются, в фильме они оказываются муляжами («пшёнка»), в итоге Володя убивает Червня точным броском гранаты в лоб. 
 В фильме Шестаков погибает при аресте банды. В книге он только тяжело ранен, но, по утверждению врачей, его жизнь вне опасности, дальнейшая его судьба в книге неизвестна.
 В финале книги Красавчика арестовывают и увозят в грузовике с остальными бандитами. В фильме Красавчик, воспользовавшись доверчивостью Володи («Хочешь, я уйду и вернусь?») повторно сбегает, однако спустя какое-то время едущий по степи Володя встречает его снова («Я же говорил, что вернусь!»), и Красавчик благодарит Володю за то, что тот вовремя его поймал. Затем Володя с Красавчиком дружески начинают гонять мяч по степи под песню «Ты где, июль?» (финальная сцена фильма).
 В фильме отсутствует пролог/эпилог с отдыхающими в санатории повзрослевшими Володей и Красавчиком, поэтому из фильма мы ничего не можем узнать о дальнейшей судьбе персонажей. Из книги мы узнаём, что после отбытия наказания Красавчик исправился, получил высшее образование и стал доктором Бойченко — неразлучным другом Володи, с которым они живут в разных городах, но всегда вместе проводят отпуск.

Реставрация фильма 
В 2018 году Гостелерадиофонд к 100-летию уголовного розыска провел цифровую реставрацию фильма. Премьера реставрированной версии состоялась 5 октября  в рамках онлайн-трансляции в социальных сетях Гостелерадиофонда.

Продолжение 
В 2019 году было снято продолжение фильма — телесериал «Зелёный фургон. Совсем другая история».

См. также 
 Зелёный фургон (фильм, 1959)

Ссылки 

  
 О фильме на сайте Фильмы СССР
  на официальном канале Одесской киностудии

Примечания 

Телефильмы 1983 года
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1983 года
Телефильмы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Приключенческие телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Александра Павловского
Экранизации произведений Александра Козачинского
Фильмы об Одессе
Фильмы о Гражданской войне на Украине
Фильмы о милиционерах